КРЕ — акронім з кириличних літер К, Р, Е. Може означати:

 Казахська радянська енциклопедія
 Киргизька радянська енциклопедія